Lucrecia Borgia puede referirse a:

 Lucrecia Borgia, personaje del Renacimiento italiano.
 Lucrecia Borgia, película de Argentina dirigida en 1947 por Luis Bayón Herrera.
 Lucrecia Borgia, película de Italia dirigida en 1940 por Hans Hinrich.
 Lucrezia Borgia, Ópera de Gaetano Donizetti.